5374 Hokutosei – asteroide della fascia principale
 Hokutosei (treno) – treno delle ferrovie giapponesi